Евгений Качанов:
 Качанов, Евгений Иванович (1919—1945) — сержант, Герой Советского Союза.
 Качанов, Евгений Сергеевич (род. 1938) — советский и российский учёный, изобретатель, лауреат Государственных премий СССР и УССР.